Crambe kan syfta på:

 Crambe, England – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Crambe (svampdjur) – ett släkte av svampdjur. Crambe ingår i familjen Crambeidae
 Crambe (växt) – ett växtsläkte inom famlijen korsblommiga växter